Knoumhotep es un nombre masculino egipcio usado en la Antigüedad por:

 Khnoumhotep, controlador de las manicuras en el palacio del faraón Nyuserra (V dinastía egipcia), título compartido con su amigo Niânkhkhnoum
 Khnoumhotep, visir de Sesostris III (XII dinastía egipcia)
 Khnoumhotep I, nomarca del Nomo del Orix en la XII dinastía egipcia
 Khnoumhotep II, nomarca del Nomo del Orix en la XII dinastía egipcia, nieto del anterior